Stadio del Nuoto – Bari
 Stadio del Nuoto – Civitavecchia, Roma
 Stadio del Nuoto – Frosinone
 Stadio del Nuoto – Riccione, Rimini
 Stadio Olimpico del Nuoto – Nel complesso del Foro Italico, Roma